Gini ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Gini (* 1969), italienischer Autorennfahrer
 Corrado Gini (1884–1965), italienischer Statistiker
 Marc Gini (* 1984), Schweizer Skirennfahrer
 Maria Gini (* vor 1965), italienisch-amerikanische Informatikerin und Hochschullehrerin
 Sandra Gini (* 1982), Schweizer Skirennfahrerin

Siehe auch:

 Gini-Koeffizient, statistisches Maß